

Basilicata 
 Chiesa della Madonna di Caravaggio – Rionero in Vulture

Lombardia 
 Chiesa della Madonna di Caravaggio – Ghedi

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa della Madonna di Caravaggio – Canal San Bovo
 Chiesa della Madonna di Caravaggio – Castello Tesino
 Chiesa della Madonna di Caravaggio – Masi di Grumes, frazione di Altavalle
 Chiesa della Madonna di Caravaggio – Mezzana
 Chiesa della Madonna di Caravaggio – Pracorno, frazione di Rabbi
 Chiesa della Madonna di Caravaggio – Trento

Pagine correlate
Santuario della Madonna di Caravaggio